Brachymis är ett släkte av skalbaggar. Brachymis ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Brachymis